Reusel (plaats), een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Reusel-De Mierden
Reusel (beek), een beek in Noord-Brabant
Reusel-De Mierden, een gemeente in Noord-Brabant